El Torneig de Delray Beach 2013, conegut oficialment com a Delray Beach International Tennis Championships 2013 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 22 de febrer i el 3 de març de 2013 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

El tennista letó Ernests Gulbis va guanyar el segon títol a Delray Beach (2010).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013